Hyatt kan avse:

 Hyatt Hotels Corporation – amerikansk världsomspännande hotellkedja
 Hyatt Regency Albuquerque – ett hotell i kedjan

Personer
 John Wesley Hyatt (1837–1920), amerikansk boktryckare och uppfinnare
 Ronald Hyatt (född 1953), pornografisk skådespelare och regissör, artistnamn Ron Jeremy

 Hyatt (auktor), flera personer som bidragit vid biologisk namngivning

Geografi

Antarktis
 Hyatt Cove – vik i Västantarktis
 Mount Hyatt – berg i Västantarktis

Chile
 Isla Hyatt – ö
 Islotes Hyatt – öar
 Seno Hyatt – fjord

Se även
 Hyatt Lake – flera sjöar i Kanada och USA

Efternamnsförgreningssidor
Engelska efternamn